Il doppio maschile  del torneo di tennis Lipton Championships 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Jim Grabb e Patrick McEnroe 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Byron Black /  Jonathan Stark (semifinali)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (secondo turno)
 Jared Palmer /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (terzo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)

 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (finale)
 Nicklas Kulti /  Magnus Larsson (secondo turno)
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (secondo turno)
 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (terzo turno)
 Gary Muller /  Piet Norval (secondo turno)
 Tommy Ho /  Brett Steven (terzo turno)
 Lan Bale /  John-Laffnie de Jager (terzo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Lipton Championships 1995